Een bascule is een soort hefboom en verwijst naar het volgende:

 Bascule (weegschaal)
 basculebrug
 een onderdeel van een hagelgeweer.
 Bascule (Ukkel), een wijk in de Belgische gemeente Ukkel
 Bascule (organisatie), een organisatie die zich bezighoudt met kinder- en jeugdpsychiatrie